Каролина има више значења:

 Каролина
 Каролина (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Каролина (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Каролина (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Каролина (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Каролина (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Каролина (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Каролина (Темас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Каролина (Тискакалкупул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Каролина (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику